Massimo De Vita – fumettista italiano
 Massimo de Vita – regista teatrale, attore, sceneggiatore, poeta, scrittore, e formatore teatrale italiano